Motta Grossa ima više značenja:
 Motta Grossa, Piacenza
 Motta Grossa, Torino